San Rafael de Onoto peut désigner :

Toponyems

San Rafael de Onoto : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 San Rafael de Onoto : ville et chef-lieu et de la municipalité de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale San Rafael de Onoto : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme